Le tournoi de tennis de Brisbane 2011 se tient du 2 au .

Cette année-là, sont notamment réunis Robin Söderling, numéro 5 mondial, Andy Roddick, tenant du titre et numéro 8 mondial.

Faits marquants 
 Robin Söderling remporte le tournoi en battant en finale le tenant du titre Andy Roddick. Le Suédois décroche ainsi son  en simple sur le circuit ATP.
 En double, la finale oppose Lukáš Dlouhý et Paul Hanley à Robert Lindstedt et Horia Tecău. Les premiers remportent le premier set avant de bénéficier de l'abandon de leurs adversaires.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2011)
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Brisbane
ATP 2011
Tennis en Australie en 2011
Tennis en janvier 2011